Тупи:
 Тупи (народ) — одна из крупнейших этнических групп в составе индейцев Бразилии.
 Языки тупи — одна из крупнейших языковых семей Южной Америки.
 Тупи (язык) — индейский язык (ныне мёртвый), один из языков тупи.
 «Тупи» — бразильский футбольный клуб.
  — программа двумерной анимации для Linux